Борис Прокофьевич Жижченко () — советский учёный-геолог, стратиграф и палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Биография 
Родился  года в городе Тифлисе, Российская империя

В 1926—1932 годах учился в Грозненском нефтяном институте, перевестись на обучение в Москву помешал ректор Московского нефтяного института И. М. Губкин.

Начал работать в Тресте Грознефть и Геологическом музее Грознефти (1928—1930).

В 1936—1950 годах учился в аспирантуре и работал в Геологическом институте АН СССР (ГИН и ИГН АН СССР).

В 1937 году защитил докторскую диссертацию (минуя кандидатскую) по теме «Нижний и средний миоцен юга СССР».

В августе 1941 года был эвакуирован в Управление геологоразведки Северного Кавказа в город Есентуки. Находился оккупированной зоне (август 1942 — январь 1943).

В 1950 году перешёл на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов (ВНИИГаз), где возглавлял палеонтологический отдел.

Занимался палеонтологией, стратиграфией и палеогеографией Кавказа и Крыма, а также геохимией природных газов.

Скончался в 1983 году

Семья 
Жена — Алла Михайловна (в девичестве Мартиновская), преподаватель английского языка, дочь инженера-строителя путей сообщения.
 Сын — Жижченко, Алексей Борисович (1934—2019), математик, специалист по информационным системам, академик РАН.

Примечания

Ссылки 
 Библиография 

Геологи СССР
Палеонтологи СССР